Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Vivien – Charente Marittima
 Saint-Vivien – Dordogna